Ralf Bissdorf (ur. 15 marca 1971 w Heidenheim an der Brenz) – niemiecki szermierz.

Życiorys 
Uczestnik letnich igrzysk olimpijskich w 2000 oraz 2004. Podczas letnich igrzysk olimpijskich 2000 w Sydney sięgnął po srebrny medal walcząc we florecie indywidualnie.

Przypisy 

Niemieccy szermierze
Niemieccy olimpijczycy
Urodzeni w 1971
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2000
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2004